Департамент Вар (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег) содержит 153 коммуны, объединённые в три округа (Бриньоль, Драгиньян и Тулон), административный центр — Тулон:

См. также 
 Кантоны департамента Вар